

Стара Река () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.
 Стара Река () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Тунджа.